El castillo [de] Pidhirtsi (; ) es un castillo-fortaleza residencial de estilo renacentista situado en la localidad de Pidhirtsi () en la óblast de Lviv, en el oeste de Ucrania, a 80 km al este de la ciudad de Lviv. Fue construido por Guillaume Le Vasseur de Beauplan entre 1635-1640, en el lugar de una antigua fortaleza, por orden del célebre general polaco, el hetman Stanisław Koniecpolski de la Mancomunidad de Polonia-Lituania. El castillo estaba entonces en el reino de Polonia y es considerado como el más valioso de los complejos de jardín del palacio, en las tierras fronterizas del este (Kresy Wschodnie) de la antigua Mancomunidad de Polonia-Lituania.

Castillo
La edificación, construida con ladrillo y piedra, fue diseñada en el característico estilo del palacio en Fortezza. Se encuentra en el lado norte de las colinas Woroniaki, situándose a 399 metros sobre el nivel del mar, con vistas al valle del río Styr, en un lugar visible, donde se puede ver desde grandes distancias. El palacio se construyó en la ladera de la colina. En el , estaba rodeado de viñedos y jardines de estilo italiano. Vigilado por un foso y un puente levadizo, murallas con bastiones y un conjunto de cañones de hierro (algunos de los cuales se han conservado hasta nuestros días). Su parte occidental sirvió como residencia oficial para huéspedes; la cordillera oriental era privada, reservada para el propietario y los funcionarios. Por encima de la puerta de entrada, una placa de mármol lleva una inscripción en latín: «Una corona de los trabajos militares es la victoria, la victoria es un triunfo, el triunfo es el descanso». También fue una granja, un zoológico privado, un colmenar, un estanque de truchas y un molino.

Véase también 
 Arquitectura barroca en Polonia

 Castillo

 Palacio

Referencias

Bibliografía 
 Anna Hanaka. Polsko-ukraińskie badania założeń rezydencjonalnych : Podhorce. „Ochrona Zabytków”. 2, s. 97–99, 2005. Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków. ISSN 0029-8247.
 Stanisław Sławomir Nicieja, Twierdze kresowe Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Iskry, Warszawa, 2006, ss. 127-138, ISBN 83-244-0024-9.
 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, (1880-1914), vol. 8, pages 395-398.
 F. K. Martynowski, Starozytna Polska, (Warsaw) 1885.
 ред. Кисилёв В. И. Польские гусары 1576—1775 // — Артёмовск: военное-исторический альманах «Новый солдат», № 142, — 2002.

Enlaces externos 
 Sitio web con información sobre el castillo

Pidhirtsi
Óblast de Leópolis
Arquitectura de Ucrania del siglo XVII
Castillos construidos en el siglo XVII
Arquitectura de 1640
Arquitectura del Renacimiento